toegift - een muziekwerk dat als laatste gespeeld wordt en niet in de programmering aangegeven staat
Encore (danceact) - een Franse danceact
Encore (Eminem) - een studioalbum van rapper Eminem
Encore (Las Vegas) - resort in Las Vegas
Encore (software) - muzieknotatieprogramma
Encore (Tangerine Dream) - een album van Tangerine Dream
Encore (The Specials) - een album uit 2019